Клепиков, Иван:
 Клепиков, Иван Владимирович (1902—после 1953) — советский военачальник, полковник.
 Клепиков, Иван Фёдорович (1914—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.